Hugh Alexander Kennedy (1809–1878) – brytyjski wojskowy i szachista
 Hugh Kennedy – amerykański polityk, burmistrz Nowego Orleanu w latach 1865–1866
 Hugh Kennedy (1879–1936) – irlandzki prawnik i polityk, prokurator generalny i przewodniczący Sądu Najwyższego Irlandii
 Hugh N. Kennedy (ur. 1947) – brytyjski historyk